Перовский ручей:
 Перовский ручей (приток Нищенки) — ручей в Москве.
 Перовский ручей (приток Чурилихи) — ручей в Москве.